Calumet Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Calumet Hotel (Minnesota), NRHP-Nr. 76001066
 Calumet Hotel (Oregon), NRHP-Nr. 84003073
 Calumet Hotel (South Dakota), NRHP-Nr. 99001659